HGC steht für:
 Hercules Graphics Card, eine Computergrafikkarte des US-amerikanischen Unternehmens Hercules
 HGC Wassenaar, ein Hockeyverein aus Wassenaar, Niederlande
 HG Commerciale, ein Schweizer Baumaterialhändler

Abkürzung